Turicum steht für:
 Turicum, römische Siedlung in Zürich
 Turicum, das römische Kastell Zürich 
 Turicum AG, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Turicum, Markenname des ehemaligen österreichisch-ungarischen Automobilherstellers Slatiňanská továrna automobilů R. A. Smekal
 Turicum (Zeitschrift), Vierteljahresschrift für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft